Дмитрий Николаевич Шафгаузен-Шёнберг-Эк-Шауфус (, в официальных и частных документах фамилия иногда сокращённо писалась как Шауфус) (1842—1893) — генерал-майор, герой Туркестанских походов.

Биография 

Дмитрий Шафгаузен-Шёнберг-Эк-Шауфус родился в 1842 году, православный.

20 июля 1855 года император Александр II повелел сыновей служащего в Военно-походной Его Величества канцелярии и в Почтовом ведомстве действительного статского советника Николая Фёдоровича Шафгаузена-Шёнберга-Эк-Шауфуса, малолетних Дмитрия и Фёдора, лишившихся при бомбардировании англо-французами Таганрога имущества и всего состояния и которые теперь не могут продолжать образования, зачислить в пажи к Высочайшему Двору, со внесением их в списки кандидатов Пажеского корпуса с условием что плата за их содержание и образование будет производиться из вояжных сумм Военно-походной Его Императорского Величества канцелярии.

He окончив курса в Пажеском корпусе Дмитрий Шауфус был переведён юнкером в Константиновское военное училище, из которого выпущен 16 июня 1863 года корнетом в лейб-гвардии Уланский полк. Сразу после выпуска о принял участие в подавлении восстания в Польше и был награждён орденом св. Анны 4-й степени

Вскоре Шауфус успешно сдал вступительные экзамены в Николаевскую академию Генерального штаба, из которой был выпущен в 1865 года по 1-му разряду. 4 апреля 1865 года был произведён поручики и 29 октября того же года за отличные успехи в науках получил чин штабс-ротмистра.

С начала 1866 года находился в Средней Азии и участвовал в военных действиях против Бухарского и Кокандского ханств. 12 ноября 1866 года за отличие против бухарцев был произведён в ротмистры. В конце 1866 года Шауфус, как особо отличившийся офицер, был командирован в Санкт-Петербург с донесениями о состоянии дел в Туркестане и был удостоен особой аудиенции у императора Александра II.

27 июня 1867 года Шауфус был награждён орденом св. Георгия 4-й степени

С 21 июля 1867 года в чине подполковника состоял для особых поручений при командующем войсками Туркестанского военного округа с зачислением в Генеральный штаб. 29 ноября 1869 года произведён в полковники.

В 1874 году Шауфус покинул Туркестан и был назначен командиром 5-го гренадерского Киевского полка. Перед началом русско-турецкой войны Шауфус был назначен начальником штаба 5-го армейского корпуса, а уже после начала военных действий перевёлся в действующую армию, где получил в командование 47-й пехотный Украинский полк.

30 августа 1878 года произведён в генерал-майоры (со старшинством от 30 августа 1880 года); числился по Генеральному штабу и был начальником штаба 10-го армейского корпуса.

С 20 декабря 1889 года состоял в запасе по Генеральному штабу.

Дмитрий Николаевич Шафгаузен-Шёнберг-Эк-Шауфус скончался 23 февраля 1893 года.

Награды 
Среди прочих наград Шафгаузен-Шёнберг-Эк-Шауфус имел ордена:
 Орден Святой Анны 4-й степени (1863 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (27 июня 1867 года, № 10245 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1868 год, императорская корона и мечи к этому ордену пожалованы в 1869 году)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1871 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1874 год)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1880 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1883 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1886 год)

Источники 
 Бобровский П. О. История лейб-гвардии Уланского Её Величества государыни императрицы Александры Фёдоровны полка. Приложения ко II тому. — СПб., 1903. — С. 148, 382.
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. — М., 2009. — С. 727. — ISBN 978-5-9524-4167-5 (2 т)
 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. Списки почётных президентов, почётных членов, лиц, принадлежащих к административной и учебной части и всех офицеров, кончивших курс Императорской военной академии и Николаевской академии Генерального штаба с 1832 по 1882 год. — СПб., 1882. — С. 148
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1 мая. — СПб., 1887. — С. 569
 Туркестанский край. Сборник материалов для истории его завоевания. 1866 год. Ч. 2. Собрал полковник А. Г. Серебренников. (Т. 22) — Ташкент, 1915. — С. 105—108, 113, 126
 Фрейман О. Р. Пажи за 183 года (1711—1894). Биографии бывших пажей с портретами. — Фридрихсгамн, 1894. — С. 557—558

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники войны против польских повстанцев 1863 года
Участники Среднеазиатских походов
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святой Анны 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»